Серия А 1962/1963 () — 31-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 16 сентября 1962 года и завершился 26 мая 1963 года. Во 8-й раз в своей истории победителем турнира стал миланский «Интер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1962/1963
Футбол в Италии в 1962 году
Футбол в Италии в 1963 году